Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) (рус. Академия независимых часовщиков) — общество, основанное Свендом Андерсеном (Svend Andersen) и Винсентом Калабрезе (Vincent Calabrese), согласно артиклю 60 и посл. Швейцарского гражданского законодательства, в 1985 году. Целью этого сообщества являлось желание возродить традиционное ремесленное искусство часового дела, равносильное индустриальному изготовлению механических часов.
Месторасположением сообщества является коммуна Вихтрах в кантоне Берн.
AHCI является интернациональной организацией и насчитывает в настоящий момент 36 членов и 5 кандидатов из более чем 12 различных стран, которые изготавливают самые разнообразные виды механических часов (наручные, карманные, настольные, музыкальные, а также часы с маятником)

Цель, членство и органы управления

Цель сообщества 

 Определить наличие часовых мануфактур (мастерских), а также стимулировать их образование и развитие
 С помощью союза талантливых мастеров придать повышенное значение перед публикой
 Получение признания для участвующих мастеров

AHCI даёт также её членам возможность принять совместное участие в выставках с целью презентации своих часовых творений широкому кругу публики.

Членство 
Что бы стать членом AHCI, требуются выполнение многочисленных условий:
 способности и навыки часового дела
 кандидат академии должен разрабатывать собственные конструкции механизмов
 кандидат должен поручиться поддержкой двух поручителей, являющихся членами академии, которые будут сопровождать, поддерживать и оценивать работу кандидата
 кандидатура длится не менее двух лет
 генеральное собрание AHCI должно единогласно принять кандидата в члены академии
Из вышесказанного следует, что не обязательно наличие образования часовщика, что бы занять место кандидата или позже члена академии. Уже не раз достигали самоучки больших высот в истории, среди членов академии (см. Джон Гаррисон или Джордж Дэниэлс) также находятся физики или инженеры. Так как член академии также должен изготавливать собственные механизмы вручную, академиками проводится строгий контроль и этих навыков.

Органы управления Академии 
Согласно уставу полное собрание членов академии является ведущим органом её управления. Собрание членов академии проводится два раза в год: весной совместно с выставкой Baselworld и осенью, организованное одним из членов академии.
 В 2005 году Виенне Хальтер (Vianney Halter) (Сент-Круа/ Швейцария)
 В 2006 году Анисето Пита (Aniceto Jiménez Pita) (в Барселоне/ Испания)
 В 2007 году Марко Ланг (Marco Lang) (в Дрездене/ Германия)
 В 2008 году Петер Вибмер (Peter Wibmer) (в Вене/ Австрия)

Члены Академии 
К значимым членам академии относятся её основатели Джордж Дэниэлс, Джон Казес (Jean Kazes) и Петер Шмид (Peter Schmid), а также её председатели Филлипп Вурц (Phillippe Wurtz) и Марко Ланг (Marco Lang).

Список членов Академии 
 Свенд Андерсен (Andersen, Svend);
 Сорен Андерсен (Andersen, Søren)
 Феликс Баумгартнер (Baumgartner, Felix);
 Аарон Бечей (Becsei, Aaron);
 Роберт Брей (Bray, Robert);
 Винсент Калабрезе (Calabrese, Vincent);
 Константин Чайкин (Konstantin Chaykin);
 Джордж Дэниэлс (Daniels, George);
 Николя Делалой (Delaloye, Nicolas);
 Филипп Дэфо (Dufour, Philippe);
 Мики Элита (Eleta, Miki);
 Пауль Гербер (Paul Gerber);
 Беат Халдиман (Haldimann, Beat);
 Виенне Хальтер (Halter, Vianney);
 Франсуа-Поль Журне (Journe, François-Paul);
 Франк Ютци (Jutzi, Frank);
 Жан Кацес (Kazes, Jean);
 Киу Тай Йу (Kiu, Tai Yu);
 Кристиан Клингс (Klings, Christian);
 Марко Ланг (Lang, Marco);
 Бернхардом Ледерер (Lederer, Bernhard);
 Франк Мюллер (Muller, Frank)1958;
 Себастиан Нешке (Naeschke, Sebastian);
 Матиас Нешке (Naeschke, Matthias);
 Райнер Нинабер (Nienaber, Rainer);
 Анисето Пита (Pita, Aniceto);
 Томас Прешер (Prescher, Thomas);
 Антуан Пресьюзо (Preziuso, Antoine);
 Петер Шмид (Schmid, Peter);
 Питер Спик-Марин (Speake-Marin, Peter);
 Андреас Штрелер (Strehler, Andreas);
 Кристиана ван дер Клау (Van der Klaauw, Christian);
 Кари Вутилайнен (Voutilainen, Kari);
 Волкер Вискосил (Vyskocil, Volker);
 Петер Вибмер (Wibmer, Peter);
 Филлипп Вурц (Wurtz, Philippe)

История Академии 
Основу для создания академии заложил Винсент Калабрезе. Тогда он изобрел для часового производителя Corum модель «Golden Bridge», оставив при этом за собой права на эту модель, а также право самому применять изобретённый калибр. Он понял, как тяжело независимому часовому мастеру в одиночку продвигать свою продукцию. В то же время ему было ясно, что он являлся не единственным часовщиком с похожими проблемами. Тогда в 1985 году и произошло создание академии совместно с его другом Свеном Андерсеном. В часовом музее Le Locle-а прошла первая презентация академии широкой публике. В 1987 году ей последовала совместная выставка в Базеле на Baselworld. К тому времени были уже Джордж Дэниэлс, Бернард Ледерер и Франк Мюллер также в рядах членов академии.

Значение AHCI 
Кроме репутации и авторитета означает вступление в члены академии для часовщиков также экономические преимущества, такие как совместные презентации на выставках.
Важное изобретение 20-го века в отрасли механических часов сделал Джордж Дэниэлс. Уже в 1970 году он прославился изобретением коаксиального спуска (Спусковой механизм часов). В 1994 году производитель часов Omega решил изготовить серию этого спуска, вследствие чего в 1999 году от Омеги появилась в продаже серия «De Ville».
Изготовитель кожаных изделий Goldpfeil дал в 2001 году семи членам AHCI подряд разработать коллекцию часов для предприятия. Также как и для американского изготовителя ювелирных и часовых изделий Harry Winston разрабатывали его коллекцию «Opus» в основном члены академии.
Винсент Калабрезе прославился в 1977 своей разработкой часов «золотой мост» («Golden Bridge») для часового бренда Corum, а также разработанным в 1985 году летящим турбийоном с восьмидневным запасом ходя для фирмы Blancpain.
Помимо различных наград и призов (Prix Gaia 2007/ Chronosaward 2007 за инновационную технику) остаётся за Паулем Гербером мировой рекорд за самые маленькие деревянные часы в мире (размер механизма 2,2 см.), а также за самые сложные часы в мире. Эти часы находятся в собственности Лорда Aaran (Швейцария) и насчитывает 1116 деталей. Оба механизма этих часов занесены в книгу рекордов Гиннеса. Также он разработал калибр, сочетающий функции будильника и хронографа, который выпускается с 1997 года фирмой Fortis под названием F2001. Ровно как некоторые яйца Фаберже содержат механизмы Пауля Гербера. Таким образом многие разработки и изобретения членов AHCI попали в массовую продукцию.
Многие члены AHCI выпускают свои часы лимитированными сериями или уникатоми, в связи с чем они весьма ценятся коллекционерами. К примеру достигли карманные часы Джорджа Дэниэлса (изготовленные для Cecil Clutton в 1969 году) на аукционе Antiquorum в США цены 244.500 $, при том что изначальная цена этих часов составляла 1900 английских фунтов.

Примечания

Литература 
 Журнал Uhrenmagazin, июньский выпуск (Heft 6-2006) Стр. 34 и далее.
 Журнал Klassik Uhren — Die Einzelkämpfer — Июнь/Июль 2004 Стр. 28 и далее.
 Журнал Chronos — Die Unabhängigen — Die AHCI auf der Baselworld — 4/2005 Стр. 44 и далее.
 iW — Chrono Anachronists — Выставка в Дрездене — Февраль 2008 Стр. 56 и далее.

Ссылки 
 Брошюра Академии
 Официальная страница академии
  Часовой портал PAM
  Статья «часовое соло Винсента Калабрезе»
 Телеканал «Вести»: Продавцы времени
  Alltime: Fortis
 Elitewatsch
 Часовой портал PAM: Наручные часы Кристиан Клингс
 Мои часы: Феликс Баумгартнер: Нам нужно меньше часов
 Мастер усложнять - Франк Мюллер

Изобретатели по алфавиту
Часовщики